

Toponyme 
 Le Maroc, pays d'Afrique du Nord.
 Maróc, village et commune de Hongrie.

Patronyme 
 Karim Maroc (né en 1958), footballeur international algérien.

Presse 
 Aujourd'hui le Maroc, quotidien francophone marocain.
 Maroc Hebdo International, hebdomadaire francophone marocain.

Voir aussi 
 Le cyprès du Maroc, arbre de la famille des Cupressaceae.
 Le Grand Maroc, concept développé par le gouvernement marocain dans les années 1950 et 1960.
 Le pavillon du Maroc dans le parc à thème EPCOT de Walt Disney World Resort situé à Orlando (Floride).
 Márok, village et commune du comitat de Baranya en Hongrie.

Homonymie de toponyme